«Fernando Muñoz » - conjunto del nombre propio Fernando y el apellido Muñoz - puede referirse a:

Personajes 
 Fernando Muñoz y Sánchez (1808-1873), militar y noble español. Duque de Riánsares, Grande de España, y segundo esposo de la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, viuda de Fernando VII.
 Fernando Muñoz Duque (1972-), político mexicano.
 Fernando Muñoz Rodríguez (1954-), futbolista español.
 Fernando Muñoz García (1967-), futbolista español - conocido como Nando - que formó parte de la Selección Española y que jugó en el Sevilla FC, el FC Barcelona, el Real Madrid y el RCD Español.